Parvularia atlantis est une espèce d'amibe filopodiée qui a été isolée d'un lac à Atlanta et déposée dans l'American Type Culture Collection (ATCC) sous le nom de Nuclearia sp. ATCC 50694 de 1997 par T.K. Sawyer. Elle a été classée dans le genre Nuclearia du fait de sa ressemblance morphologique avec les espèces de ce genre, malgré sa petite taille (environ  de diamètre contre  pour les autres espèces). Par la suite, il a été déterminé qu'elle appartenait phylogénétiquement à une nouvelle lignée de Cristidiscoidea (ou Nucleariae), éloignée des genres Nuclearia et Fonticula . On a attribué à cette espèce aux caractéristiques phylogénétiques et morphologiques particulières, un genre distinct (Parvularia) parmi les Holomycota.

P. atlantis n'est pas le premier cas où une amibe filopodiée a été attribuée par erreur au genre Nuclearia. L'amibe Capsaspora owczarzaki a déjà été décrite comme Nuclearia, jusqu'à ce que les études phylogénétiques ne déplacent le genre Capsaspora des Holomycota aux Holozoaires.

P. atlantis se nourrit de bactéries en forme de bâtonnets et présente des cellules uni- ou binucléées. Au cours de son cycle de vie, P. atlantis peut former des cellules kystiques sphériques qui contiennent une couche extracellulaire intégrée.

Ses données transcriptomiques sont disponibles
.

Position phylogénétique

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

Holomycota
Espèce d'unicontes (nom scientifique)
Espèce de protistes (nom scientifique)